Typ 156 oder Type 156 steht für:

 Peugeot Typ 156, Automodell der Marke Peugeot
 Bristol Type 156 Beaufighter, Flugzeugtyp der Bristol Aeroplane Company, siehe Bristol Beaufighter